O Estádio Doutor Robert Todd Locke foi um estádio de futebol localizado na cidade de Jaboticabal, pertence ao Jaboticabal Atlético e tem capacidade para 10.159 pessoas..

Robert Todd Locke foi quem levou o futebol para a cidade em 1912.

Ver também 
 Lista de estádios de futebol de São Paulo

Robert Todd Locke, Doutor
Esporte de Jaboticabal
Fundações em São Paulo em 1912
Robert Todd Locke, Doutor